Вива Мексико има више значења:

 Вива Мексико (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вива Мексико (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику